Сонжон:

 Сонжон — поселок на севере Франции, в департаменте Уаза.
 Сонжон — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Уаза.
 Сонжон, Андре (1826—1905) — французский ботаник.